Princ Ludvík Karel Maria Josef Neapolsko-Sicilský, hrabě z Aquily (Italsky: Luigi Carlo Maria Giuseppe; 19. července 1824, Neapol – 5. března 1897, Paříž) byl člen rodu Bourbon-Obojí Sicílie.

Rodina 
Ludvík se narodil v Neapoli v Království obojí Sicílie jako pátý ze šesti synů krále Františka I. Neapolsko-Sicilského a jeho druhé manželky Marie Isabely, dcery španělského krále Karla IV. Měl jedenáct starších sourozenců a jednoho mladšího bratra.

Manželství a potomci 
Dne 28. dubna 1844 se devatenáctiletý Ludvík v Rio de Janeiru v Brazílii oženil s o dva roky starší brazilskou princeznou Januárií Marií, dcerou portugalského krále a brazilského císaře Petra I. Ludvíkova starší sestra Tereza Marie se v roce 1843 provdala za mladšího Januárina bratra Petra II. Ludvík měl se svou manželkou čtyři děti:

 Ludvík (18. července 1845 – 27. listopadu 1909), hrabě z Roccaguglielma, ⚭ 1869 Maria Amelia Bellow-Hamel (19. června 1847 – 1. března 1914), morganatické manželství
 Marie Isabela Neapolsko-Sicilská (22. července 1846 – 14. února 1859)
 Filip Neapolsko-Sicilský (12. srpna 1847 – 9. července 1922), ⚭ 1882 Flora Boonen (25. července 1847 – 22. října 1912), morganatické manželství
 Marie Emanuela Neapolsko-Sicilská (24. ledna 1851 – 26. ledna 1851)

Ludvík Karel Neapolsko-Sicilský zemřel 5. března 1897 ve věku 72 let v Paříži.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 19. července 1824 – 5. března 1897: Jeho královská Výsost hrabě z Aquily

Vyznamenání 
 Řád sv. Januaria
 Řád svatého Ferdinanda a zásluh
 Řád Karla III.
 Řád zlatého rouna
 Velký kříž svatého Ludvíka za občanské zásluhy
 Královský uherský řád sv. Štěpána
 Řád věže a meče

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. července
Narození v roce 1824
Narození v Neapoli
Úmrtí 5. března
Úmrtí v roce 1897
Úmrtí v Paříži
Bourbon-Obojí Sicílie
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři velkokříže Řádu věže a meče
Muži
Italští římští katolíci